Leo V van Byzantium, keizer van Byzantium (813-820)
 Paus Leo V, paus (903)
 Leo V van Armenië (1309-1341), koning van Armenië (1320-1341)